Union patriotique peut désigner :
 Union patriotique de France, une association fondée en 1888 ;
 Union patriotique (Canada), une association nationaliste du Bas-Canada, fondée en 1835 ;
 Union patriotique bonairienne (, ) ;
 Union patriotique (Colombie) (, 1985-2002) ;
 Union patriotique grecque populaire (), fondée en 2015 ;
 Union patriotique du Kurdistan (), fondée en 1975 ;
 Union patriotique (Liechtenstein) (), fondée en 1936 ;
 Union patriotique libre, fondée en 2011 ;
 Union patriotique (Panama) (), fondée en 2006 ;
  (), fondée en 2015 ;
  (, 2005-2010) ;
  (), un parti lié à la dictature de Primo de Rivera (1923-1930) ;
 Union patriotique des femmes belges, fondée en 1914 ;
  (), parti actif dans les années 1980.

Voir aussi